Adrian Niță (n. 5 decembrie 1980)  un politician român, membru al Partidului Social Democrat (PSD), prefect al Județului Neamț (din 2022).

Note

Legături externe
 Niță Adrian

Nașteri în 1980
Nașteri pe 5 decembrie
Politicieni români din secolul al XXI-lea
Prefecți români
Membri ai Partidului Social Democrat